КВ може да се отнася за:
 къси вълни - честотна лента на радиовълните
 КВ - съветски танк от времето на Втората световна война